Out of the Blue – album muzyczny zespołu Electric Light Orchestra, wydany w 1977 roku
 Out of the Blue – film fabularny z 1980 roku, reż. Dennis Hopper
 Out of the Blue – film dokumentalny z 2003 roku